Einar Björk kan syfta på:

* Einar Björk (1886–1969), svensk militär
 Einar Björk (född 1942), svensk konstnär